Ленгмюр (англ. Langmuir) — многозначный термин.

Персоналии 
 Ленгмюр, Александр (1910—1993) — американский эпидемиолог.
 Ленгмюр, Гэвин (1924—2005) — канадский ветеран Второй мировой войны, историк антисемитизма и медиевист.
 Ленгмюр, Ирвинг (1881—1957) — американский учёный, лауреат Нобелевской премии по химии.

Прочее 

 Ленгмюр — единица измерения экспозиции газа на поверхность тела при сверхвысоком вакууме. 
 Ленгмюр — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. 
  — научный журнал под патронажем Американского химического общества.